Juha Repo – copilota di rally finlandese
 Mitro Repo – politico e prete finlandese
 Sami Repo – ex fondista finlandese